El nombre Django puede referirse a:

 Django Reinhardt (1910-1953), músico de jazz francés.
 Dyango (1940), cantante español.
 Django, personaje de ficción recurrente en muchas películas del Oeste.
 Jango Fett, personaje de ficción del universo de Star Wars.
 Django (framework), framework para desarrollo web.
 Django (1966), película (spaghetti western) dirigida por Sergio Corbucci.
 Django el bastardo (1969), película italiana dirigida por Sergio Garrone.
 Django: la otra cara (2002), película peruana dirigida por Ricardo Velásquez.
 Django Unchained (2012), película dirigida por Quentin Tarantino.
 Django Django, banda británica de indie rock.
 Django (2017), película francesa de Étienne Comar.
 Django: sangre de mi sangre (2018), película peruana de Aldo Salvini.